Филановский — еврейская фамилия.

 Филановская, Тэма Григорьевна (1915—1994) — советская шахматистка.
 Филановский, Борис Даниилович (род. 1968) — российский композитор.
 Филановский, Владимир Юрьевич (1928—1994) — советский нефтяник.
 Филановский, Илья Григорьевич (1920—2001) — советский правовед.